Mangrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mangrund (Föglö, Åland), 
 Mangrund, Ingå, Nyland,

Se även
Mangrundet
Margrund

Robotskapade Finlandförgreningar